

Aeronautica 

 B4 – carburante per motori aeronautici a pistoni utilizzato dalla Luftwaffe nel periodo della seconda guerra mondiale

Astronomia 
 B4 – sottoclasse della classificazione stellare

Biochimica 
B4 – Obsoleta designazione dell'adenina, nella letteratura scientifica meno recente considerata una vitamina.

Cartotecnica
B4 – formato carta internazionale (250×353 mm), specificato nella normativa ISO 216.

Codici 
 B4 – codice vettore IATA di BACH Flugbetriebs, Bankair e Flyglobespan

Musica 
 B4 – accordo musicale di Si sospeso secondo la notazione inglese

Altro 
 B4 – abbreviazione della parola inglese before (prima)
 B4 – strada federale tedesca
 B4 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili